Тавтоло́гия (от  ←  «то же самое» +  «слово») — риторическая фигура, представляющая собой необоснованное повторение одних и тех же (или однокоренных) или близких по смыслу слов, например, «масло масляное», «эмоциональные эмоции», «спросить вопрос» и тому подобное; термин античной стилистики, обозначающий повторение однозначных или тех же слов. Античная стилистика подводит многословие речи под три понятия.

В отличие от плеоназма, тавтология не оправдана ни с логической, ни с эмоциональной точек зрения, повторение идёт без какой-либо цели, от безграмотности. Плеоназм же грешит только против краткости: например, вместо «им назад не воротиться» (Василий Жуковский) достаточно сказать «им не воротиться», но прибавление здесь усиливает поэтическую сторону речи, увеличивает её выразительность. Иными словами, тавтология — это излишний плеоназм.

Древние греки называли тавтологию — периссология (от  «лишний»), и — баттология (от имени киренейского царя Батта, который заикался, или поэта Батта, любителя ненужных длиннот).

Литература 
 
 
 Валгина Н. С. Синтаксис современного русского языка
 

 Яценко С. Софістика. – К. : ТОВ “Сік Груп Україна”, 2016, 208 с. ISBN 978-617-7092-95-6

Риторические фигуры